La rue Dieu est un odonyme que l'on rencontre en diverses communes  :
rue Dieu : la rue Dieu est sans doute la plus étroite de Bordeaux ;
rue Dieu : une voie du quartier de la Porte-Saint-Martin dans le  de Paris ;
rue Dieu : la rue Dieu à Toulouse est une rue perpendiculaire à la rue du Faubourg-Bonnefoy. Probablement « rue Dedieu », lors de sa création, vers 1880, elle a certainement évolué en « De Dieu » pour afin aboutir à son nom actuel.

Notes, sources et références